Qinghai-Tibet-Plateau () bezeichnet:

 Hochland von Tibet
 Qinghai-Tibet-Plateau (Lied)